Clube de Futebol Os Bucelenses é uma agremiação desportiva portuguesa fundada a 15 de setembro de 1929.

História 
É uma colectividade desportiva, sediada na localidade de Bucelas e que pratica várias modalidades desportivas além do futebol.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Loures
Clubes de futebol fundados em 1929
Bucelas
Fundações em Portugal em 1929